Троил — многозначный термин.

 Имя
 Троил — в древнегреческой мифологии троянский царевич, сын Приама и Гекубы, участник Троянской войны.
 Троил (вторая половина IV века — первая половина V века) — выдающейся общественный деятель, философ, учитель софистики

 Прочее
 (1208) Троил — троянский астероид Юпитера
 Троил (пушка)
 Троил — прам Азовской флотилии России, участвовавший в русско-турецкой войне 1768—1774 годов.

См. также